Glykol bzw. Glycol (von altgriechisch γλυκύς glykys ‚süß‘) steht für:

 alle Stoffe aus der Gruppe der Glycole (zweiwertige Alkohole), ohne weitere Bestimmung besonders:
 Ethylenglycol
 Diethylenglycol

Siehe auch:
 Glykolwein-Skandal